Mamoré puede referirse a:

 El Río Mamoré de Bolivia y Brasil. 
 La provincia de Mamoré del Departamento del Beni, en Bolivia.